Le terme de Cotton Belt (ceinture de coton) peut faire référence à : 

 la Cotton Belt, un espace agricole du Sud des États-Unis
 la compagnie ferroviaire St. Louis Southwestern Railway, filiale du Southern Pacific, qui desservait la Cotton belt.